Konfederacja sieradzka może się odnosić do:
 konfederacja sieradzka, przeciwko rządom biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, zawiązana VII 1434
 konfederacja sieradzka, dwie konfederacje; pierwsza zawiązana ok. VII-VIII 1768, druga zawiązana 15 I 1769, by wspomóc większą konfederację barską
 konfederacja sieradzka – jedna z konfederacji okresu konfederacji targowickiej

Przypisy